Municipio de Clearwater puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Clearwater (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Mountrail.
 Municipio de Clearwater (condado de Miner, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Miner.
 Municipio de Clearwater (condado de Kalkaska, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kalkaska.
 Municipio de Clearwater (condado de Wright, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wright.
 Municipio de Clearwater (condado de Antelope, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Antelope.